Parlamento de Quilín o Quillín se puede referir a cualquiera de los siguientes parlamentos celebrados entre mapuches y españoles:
 Parlamento de Quilín (1641)
 Parlamento de Quilín (1647)
 Parlamento de Quilín (1649)
 Parlamento de Quilín (1814)